Reprezentacja Luksemburga U-17 w piłce nożnej – młodzieżowa reprezentacja Luksemburga do lat 17 sterowana przez Luksemburski Związek Piłki Nożnej. Drużyna bierze udział w odbywających się corocznie Mistrzostwach Europy U-17. Od czasu ustanowienia Mistrzostw Europy U-17 w 2002 roku drużyna tylko raz zakwalifikowała się do fazy grupowej, miało to miejsce w 2006 roku, gdy była gospodarzem turnieju.

Występy na ME U-17 

 Ogólny bilans
 63 meczów
 9 zwycięstw
 12 remisów
 42 porażek
 50:152 bilans bramek

Zobacz też 
 Reprezentacja Luksemburga w piłce nożnej mężczyzn
 Reprezentacja Luksemburga U-21 w piłce nożnej mężczyzn
 Reprezentacja Luksemburga U-19 w piłce nożnej mężczyzn

Reprezentacja Luksemburga w piłce nożnej
Luksemburg